The Ambassadors ist der Titel folgender Werke:

 Die Gesandten, ein Bild von Hans Holbein dem Jüngeren
 The Ambassadors, ein Roman von Henry James